D'une manière générale, le mot traction désigne l'action de tirer. En particulier, le mot est employé dans plusieurs domaines :

 En physique, la traction (le trait) est une force appliquée par des moyens mécaniques solides (forces de frottement, appliquées directement). Contrairement à une idée répandue dans le milieu de l'automobile, cela n'a rien à voir avec la position du point d'application de la force par opposition au centre de masse, et la traction ne s'oppose pas à la propulsion qui serait appliquée à l'arrière. La propulsion est simplement une généralisation de la notion de traction, quand les forces ne s'appliquent pas forcément entre des solides (voir Pale, Hélice).

 En résistance des matériaux, la traction, ou tension, est une sollicitation qui consiste à tirer sur une poutre droite selon l'axe de sa plus grande dimension. Le contraire de la traction est la compression. Voir Essai de traction et Machine de traction.

 En sport, les tractions sont un exercice qui consiste à se hisser à la force des muscles du dos et des bras en tenant une barre.

 Dans le domaine automobile, par un abus de langage, le terme traction remplace fréquemment le terme traction avant qui désigne une architecture datant des années 1920 où la puissance moteur est transmise aux roues avant, par opposition à l'architecture propulsion qui remplace le terme traction arrière — qui était la norme au début de l'automobile (mis à part le fardier de Cugnot) — où la puissance moteur est transmise aux roues arrière. Depuis plus d'une vingtaine d'années, le nombre de véhicules traction a dépassé celui des propulsions, notamment pour les véhicules de grande diffusion.
 La Traction ou Traction Avant est le nom d'une automobile de la marque Citroën, produite de 1934 à 1957. Son nom provient de son architecture motrice, originale à l'époque.

 Dans le domaine ferroviaire, la traction d'un train est assurée par des locomotives (ou motrices) ou par les éléments moteurs des rames automotrices.

En orthopédie, la traction est une série d'actions visant à corriger des fractures ou à soulager la colonne vertébrale ou le squelette.

 La Traction est une association suisse qui gère un dépôt d'ancien matériel roulant ferroviaire à la gare de Pré-Petitjean en Suisse.

Notes et références